

Геспірія — місто, штат Каліфорнія
 Геспірія — селище, штат Мічиган

Див. також 
 Гесперія (значення)